

Personnalité désignée par ce nom 
 Aman ou (Haman), vizir du roi perse Assuérus qui programma la destruction des Juifs

Patronyme 

 Theodor Aman (1831-1891), peintre, graveur roumain ;
 Edmond Aman-Jean (1858-1936), peintre, graveur et critique d'art français ;
 François Aman-Jean, (1894-1976), écrivain et dramaturge français (fils d'Edmond) ;
 Hassan Aman (né en 1943), boxeur égyptien et tchadien ;
 Zeenat Aman (née en 1951), actrice indienne.

Prénom 
Aman est un prénom.

Oeuvres 

 Aman, film indien de Mohan Kumar (1967) ;
 Aman, de la perfidie, tragédie d'André de Rivaudeau et de Pierre Matthieu (1589).

Sigle 

AMAN peut désigner :
 Aliansi Masyarakat Adat Nasional (en français, alliance nationale des communautés coutumières), en Indonésie ;
 Academia Militar das Agulhas Negras (en français, académie militaire brésilienne).

Divers 
Aman peut aussi désigner :
 Aman ou Haman, personnage du Coran qui apparaît en tant que ministre de pharaon au temps de Moïse et finit par adopter sa religion (ne pas confondre avec le Haman biblique) ;
 Aman, service de renseignement militaire israélien ;
 Aman, nom d'une ethnie africaine ;
 Aman, continent fictif créé par J. R. R. Tolkien ;
 Aman, terme arabe désignant une garantie de vie sauve à un ennemi, ou un sauf-conduit à un diplomate.

Voir aussi 
 AMAN Jordan, organisation jordanienne des droits de la femme
 , groupe hôtelier basé à Singapour, spécialisé dans les établissements de luxe

Homonymie de patronyme